Yuma County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Yuma County (Arizona)
 Yuma County (Colorado)